Мельков — фамилия. Известные носители:

 Мельков, Алексей Константинович (род. 1940) — российский политик, депутат Государственной Думы II созыва.
 Мельков, Юрий Дмитриевич (1921—2003) — советский партийный и государственный деятель.

 Мелькова, Евдокия Семёновна (род. 1937) — мастер машинного доения совхоза «Половодовский» Соликамского района Пермской области. Герой Социалистического Труда.